A svéd férfi vízilabda-válogatott Svédország nemzeti csapata, amelyet a Svéd Úszó-szövetség (svédül: Svenska Simförbundet) irányít.

Nem tartoznak a sikeresebb vízilabdázó nemzetek közé, legjobb eredményük egy 7. hely az 1950-es Európa-bajnokságról.

Eredmények

Olimpiai játékok

Európa-bajnokság

Külső hivatkozások 
 A svéd Úszó-szövetség honlapja

Vízilabda-válogatottak
Svédország sportélete